Ouderland peut faire référence à :

Toponyme 
 Ouderland est le nom d'un polder, première terre mise à l'abri des eaux dans l'île de Goerée

Patronyme 
 Piet Ouderland (1933-2017), joueur de football et de basket-ball néerlandais
  (1917-2001), résistant néerlandais

Références 

Homonymie de patronyme